Лепёхинка — топоним:

 Лепёхинка — посёлок в Воронежской области, в Новохопёрском районе.
 Лепёхинка — посёлок в Саратовской области, в Краснокутском районе.